Индуктивное сопротивление может означать:
 Составляющую лобового сопротивления в аэродинамике;
 Составляющую полного электрического сопротивления в электротехнике.